Ribare (gmina Svrljig) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Svrljig
 Ribare (gmina Žagubica) – wieś w Serbii, w okręgu braniczewskim, w gminie Žagubica
 Ribare (miasto Jagodina) – wieś w Serbii, w okręgu pomorawskim, w mieście Jagodina
 Ribare (miasto Kruševac) – wieś w Serbii, w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac